Mamille steht für:

 Brustwarze
 hohle gewölbte Pflanzenzellen bei Moosen, siehe Papille (Botanik).